Kateřina Habsburská (: Katharina von Habsburg, : Caterina d'Asburgo, 1295 – leden 1323 Neapol) byla kalábrijská vévodkyně, dcera římského krále Albrechta I. a Alžběty Goricko-Tyrolské a snacha neapolského krále Roberta.

Život 
Kateřina byla sedmým potomkem mimořádně plodného královského páru a stejně jako ostatní sourozenci byla od narození zasvěcena rozšiřování habsburského vlivu. Prvním kandidátem na post manžela se stal brabantský vévoda Jan. Z plánované svatby sešlo, když zcela nečekaně v průběhu římské jízdy ovdověl římský král Jindřich VII. Lucemburský hrabě nastoupil na římský trůn po smrti Kateřinina otce Albrechta v roce 1308 a synové zavražděného usoudili, že svatba Kateřiny s římským králem a otcem sousedního krále českého by byla politicky výhodnější. Kateřina již byla i s celým svým početným doprovodem na cestě, když přišla zpráva o ženichově skonu zřejmě v důsledku malárie.

Dalším, teď již skutečným ženichem se stal syn neapolského krále Roberta, Karel, vévoda z Kalábrie. Svatba proběhla roku 1316 a Kateřina v roce 1323 zemřela. Byla pohřbena v neapolském kostele San Lorenzo Maggiore pod náhrobkem z dílny Tina Camaina.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Kateřinin náhrobek v neapolském kostele San Lorenzo Maggiore

Kalábrijské vévodkyně
Narození ve Vídni
Úmrtí v Neapoli
Pohřbení v Neapoli
Narození v roce 1295
Úmrtí v roce 1323
Ženy
Úmrtí 18. ledna
Habsburkové v 14. století